Эдит Фишер (; род. , ) — чилийско-швейцарская . Дочь пианистки Елены Вайс и альтиста Золтана Фишера, внучка пианистки Анны Банд.

Начала заниматься музыкой под руководством своих родных, а затем по их рекомендации в 1952 г. продолжила своё образование в Нью-Йорке под руководством Клаудио Аррау. С середины 1950-х гг. живёт в Швейцарии. В 1955 г. в Лондоне была удостоена премии имени Дину Липатти. Концертировала в Европе, Северной и Южной Америке, Индии, Японии и др. Выйдя замуж за своего ученика Хорхе Пепи, выступала с ним в дуэте, записала два альбома с произведениями Шуберта и Брамса, а в 1990 г. основала фестиваль Международная неделя фортепиано и камерной музыки () в городе Блоне. Среди сольных записей Фишер преобладают произведения Роберта Шумана.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Биография на сайте Кантональной и университетской библиотеки Лозанны 

Академические музыканты Чили
Академические музыканты Швейцарии